Ви́ктор Кала́шников:
 Калашников, Виктор Васильевич (1917—2010) — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.
 Калашников, Виктор Кириллович (род. 1940) — глава администрации Воронежской области.
 Калашников, Виктор Михайлович (1942—2018) — российский конструктор стрелкового оружия, сын М. Т. Калашникова. Калашников, Виктор Юрьевич (род. 1968) — российский диабетолог, кардиолог, член-корреспондент РАН (2016).